Hoed — een type hoofddeksel

Overige 
Hoed (mycologie) — een deel van een paddenstoel
Hoed (heraldiek) — een toevoeging aan een wapenschild 
Hoed (parochie) — een parochie in Denemarken
Hoed (inhoudsmaat) — een oude inhoudsmaat
Huisartsen Onder Een Dak — een samenwerkingsverband voor huisartsen, soms ook met andere artsen; afgekort HOED

De(n) Hoed 
Daniël den Hoed (1899–1950) — een Nederlandse arts en grondlegger van de radiotherapie
Robin Hoed — een Belgische stripreeks
De Hoed — een molen in Waarde in de Nederlandse provincie Zeeland
 De hoed — een hoorspel uit 1964

Zie ook 
 Hoet (doorverwijspagina)
 De Rode Hoed — een debatcentrum in Amsterdam
 Rode Hoed (doorverwijspagina)